Людмила Валерьевна Романова (род. 21 августа 1975 года, Ковров, Владимирская область) —  уполномоченный по правам человека во Владимирской области. Депутат Государственной думы РФ VI созыва.

Биография 
Родилась 21 августа 1975 года в городе Ковров, Владимирской области. В 1975 году окончила Шуйский государственный педагогический университет. С 1997 по 2010 год работала журналистом на телеканале Ковров-тв. В 2010 году, советник главы Кирова по работе с общественными организациями.

Примечания 

Женщины-политики России